La routine désigne un ensemble d'habitudes (ou l'une d'elles) qui évoque la monotonie, l'absence de variété.
 La routine est une combinaison de  en danse sociale.
 En programmation informatique, « routine » est un quasi‐synonyme de fonction, procédure, macro-instruction, etc. qui désigne un bout de programme qu’on peut appeler avec des arguments et qui peut retourner un résultat.
 En prestidigitation, une routine désigne un enchaînement de passes accompagnées ou non d'un boniment qui constitue un tour de magie.
 La routine est une chanson du collectif parisien de rap français  Prototype (Sexion D'Assaut) extrait de l'album L'Écrasement de tête.
 En littérature, la routine est une courte séquence narrative découpée ou collée à d'autres.